Узнать о том, что происходит сегодня в мире можно на портале Текущие события.

Сего́дня — наречие, указывающее на «текущий» 24-часовой отрезок времени (с 0 до 24 часов по местному времени).

СМИ 
 «Сегодня» — информационная программа, выходит на НТВ с 11 октября 1993 года.
 «Сегодня» — информационная программа, выходит на канале «Украина» (ранее называлась «События»).

Газеты 
 «Сегодня» — вечерняя санкт-петербургская газета, издавалась с августа 1906 года по декабрь 1907 года. (см.)
 «Сегодня» — латвийская русскоязычная газета, издавалась с 17 августа 1919 по 21 июня 1940 года.
 «Сегодня» (до 2017 года — «Вести Сегодня») — латвийская русскоязычная ежедневная газета, издаётся с 1999 года.
 «Сегодня» — российская газета, издавалась с 23 февраля 1993 по 16 апреля 2001 года.
 «Сегодня» — украинская русскоязычная газета, издаётся с 1997 года.
 Украинская «Издательская группа „Сегодня“» (1997—2007), её правопреемником является «Сегодня Мультимедиа» — издатель газеты «Сегодня».